Bluff City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bluff City (Arkansas)
Bluff City (Kansas)
Bluff City (Tennessee)